Озерки — топоним, может означать:
 Озерки — исторический район Санкт-Петербурга.
 Озерки — железнодорожная платформа Октябрьской железной дороги.
 Озерки — станция Петербургского метрополитена.
 Озерки — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги.
 Озерки — сеть аптек в Санкт-Петербурге, насчитывающая более 300 аптек.

Озёра 
 Озёрки — озеро в Городокском районе Витебской области Белоруссии.
 Озёрки — озеро в Поставском районе Витебской области Белоруссии.

Реки 
 Озерки — приток Голой Сновы.
 Озерки — приток Курлака.
 Озерки — приток Чиглы.
 Озерки — приток Сосновки.

Населенные пункты

Белоруссия 
 Озерки — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Озёрки — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Озёрки — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Озёрки — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Озёрки — деревня в Поставском районе Витебской области.

Казахстан 
 Озерки — село в состав городской администрации Семея Восточно-Казахстанской области.

Россия 
Алтайский край
 Озерки — станция в Тальменском районе, Новоозёрский сельсовет.
 Озерки — село в Тальменском районе, Озёрский сельсовет.
 Озерки — село в Чарышском районе.
 Озёрки — посёлок в Шипуновском районе.

Башкортостан
 Озерки — деревня в Караидельском районе.
 Озерки — деревня в Мелеузовском районе.
 Озерки — деревня в Мишкинском районе.

Белгородская область
 Озерки — село в Старооскольском городском округе.

Владимирская область
 Озерки — деревня в Вязниковском районе.

Волгоградская область
 Озерки — хутор в Иловлинском районе.
 Озерки — хутор в Киквидзенском районе.

Вологодская область
 Озерки — деревня в Вытегорском районе.
 Озерки — деревня в Нюксенском районе.
 Озерки — поселок в Нюксенском районе.

Воронежская область
 Озёрки — село в Бутурлиновском районе.

Калининградская область
 Озерки — посёлок в Гвардейском районе.
 Озерки — посёлок в Нестеровском районе.
 Озерки — посёлок в Правдинском районе.

Калужская область
 Озерки — деревня в Юхновском районе.

Кемеровская область
 Озерки — деревня в Промышленновском районе.

Кировская область
 Озерки — деревня в Орловском районе.

Костромская область
 Озерки — деревня в Чухломском районе.

Курганская область
 Озерки — деревня в Мишкинском районе.
Озерки — до 1964 г. название деревни Раздольная в Юргамышском районе.

Курская область
 Озерки — село в Беловском районе.
 Озерки — посёлок в Железногорском районе.
 Озерки — деревня в Касторенском районе.
 Озерки — деревня в Октябрьском районе.
 Озерки — хутор в Пристенском районе.
 Озерки — деревня в Фатежском районе.
 Озерки — деревня в Щигровском районе.

Ленинградская область
 Озерки — деревня в Всеволожском районе.
 Озерки — посёлок в Выборгском районе, Первомайское сельское поселение.
 Озерки — посёлок в Выборгском районе, Приморское городское поселение.

Липецкая область
 Озерки — деревня в Долгоруковском районе.
 Озерки — деревня в Лев-Толстовском районе.
 Озерки — деревня в Становлянском районе, Огневское сельское поселение.
 Озёрки — деревня в Становлянском районе, Петрищевский сельсовет.
 Озерки — деревня в Становлянском районе, Успенское сельское поселение.
 Озёрки — село в Тербунском районе.
 Озерки — деревня в Усманском районе.

Марий Эл
 Озерки — деревня в Горномарийском районе.
 Озерки — деревня в Звениговском районе.
 Озерки — деревня в Килемарском районе.

Мордовия
 Озерки — посёлок в Атюрьевском районе.
 Озерки — деревня в Рузаевском районе.

Московская область
 Озерки — деревня в Зарайском районе.
 Озерки — деревня в Серебряно-Прудском районе.
 Озерки — прежнее название города Озёры.

Нижегородская область
 Озерки — деревня в Арзамасском районе.
 Озерки — деревня в городском округе город Бор.
 Озерки — деревня в Княгининском районе.
 Озерки — село в Пильнинском районе.
 Озерки — деревня в Семёновском районе.
 Озерки — деревня в Сосновском районе.
 Озерки — село в Шатковском районе.

Новгородская область
 Озерки — деревня в Крестецком районе, Зайцевское сельское поселение.
 Озерки — деревня в Крестецком районе, Новорахинское сельское поселение.
 Озерки — деревня в Окуловском районе.
 Озерки — деревня в Поддорском районе.

Новосибирская область
 Озерки — посёлок в Искитимском районе.

Оренбургская область
 Озерки — село в Илекском районе.
 Озерки — село в Курманаевском районе.

Орловская область
 Озерки — деревня в Верховском районе.
 Озерки — деревня в Глазуновском районе.
 Озерки — посёлок в Дмитровском районе.
 Озерки — деревня в Должанском районе.
 Озерки — посёлок в Орловском районе.
 Озерки — деревня в Свердловском районе.

Пензенская область
 Озерки — деревня в Белинском районе.
 Озерки — село в Мокшанском районе.
 Озерки — село в Сосновоборском районе.
 Озерки — деревня в Тамалинском районе.

Пермский край
 Озерки — деревня в Октябрьском районе.

Псковская область
 Озерки — деревня в Гдовском районе.
 Озерки — деревня в Локнянском районе.

Ростовская область
 Озерки — хутор в Октябрьском районе.

Рязанская область
 Озерки — деревня в Касимовском районе.
 Озерки — деревня в Клепиковском районе.
 Озерки — село в Милославском районе.
 Озерки — деревня в Пронском районе.
 Озерки — село в Сараевском районе.

Самарская область
 Озерки — посёлок в Волжском районе.
 Озерки — село в Челно-Вершинском районе.

Саратовская область
 Озерки — село в Духовницком районе.
 Озерки — село в Калининском районе.
 Озерки — село в Лысогорском районе.
 Озерки — село в Петровском районе.

Свердловская область
 Озерки — деревня в Красноуфимском городском округе.
 Озерки — деревня в Таборинском районе.

Ставропольский край
 Озерки — посёлок в Красногвардейском районе.

Тамбовская область
 Озёрки — посёлок в Гавриловском районе.
 Озерки — деревня в Мичуринском районе.
 Озерки — село в Никифоровском районе.
 Озерки — деревня в Первомайском районе.
 Озерки — деревня в Петровском районе, упразднена в 2003 г.
 Озёрки — село в Петровском районе.
 Озёрки — деревня в Рассказовском районе, упразднена в 1978 г.
 Озерки — деревня в Тамбовском районе.

Тверская область
 Озерки — посёлок в Западнодвинском районе.
 Озерки — посёлок в Конаковском районе.
 Озерки — деревня в Осташковском районе.
 Озерки — деревня в Сонковском районе.

Тульская область
 Озерки — деревня в Ефремовском районе.
 Озерки — деревня в Киреевском районе.
 Озерки — деревня в Куркинском районе.
 Озерки — деревня в Новомосковском районе.
 Озерки — деревня в Тёпло-Огарёвском районе.
 Озерки — бывшее название деревни Красные Озерки в Каменском районе.

Тюменская область
 Озерки — посёлок в Заводоуковском районе.

Удмуртия
 Озёрки — деревня в Ярском районе.

Ульяновская область
 Озерки — село в Вешкаймском районе.
 Озерки — село в Кузоватовском районе.
Озёрки — село в Чердаклинском районе.

Ярославская область
 Озерки — деревня в Даниловском районе.
 Озерки — село в Даниловском районе.
 Озерки — деревня в Ярославском районе.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Озерки — село в Джанкойском районе.
 Озерки — исчезнувшее село в Джанкойском районе.

См. также 
 Озерки-1
 Озерки-2
 Озерки 1-е
 Озерки 2-е
 Озерки 6-е
 Большие Озерки
 Верхние Озёрки
 Волотовские Озерки
 Дом Отдыха Озерки
 Донские Озерки
 Зеленовские озерки
 Каменные Озерки
 Красные Озерки
 Крутые Озерки
 Малые Озерки
 Новые Озерки
 Полевые Озерки
 Троицкие Озёрки
 Хутор Озерки
 Шувалово-Озерки